Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 1997 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 16 do 23 marca 1997 w hali CIG de Malley w Lozannie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Kanadyjczyk Elvis Stojko, zaś wśród solistek triumfowała Amerykanka Tara Lipinski. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Niemcy Mandy Wötzel i Ingo Steuer. W parach tanecznych triumfowali Rosjanie Oksana Griszczuk i Jewgienij Płatow.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

1997
1997 w sportach zimowych
Sport w Lozannie